Miejscowości w USA:
 Staunton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Staunton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Staunton – miasto w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Staunton (ang. Staunton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Staunton (ang. Staunton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
Osoby:
 Howard Staunton – angielski szachista
 Steve Staunton – irlandzki piłkarz
W Wielkiej Brytanii:
 Staunton (Gloucester) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Staunton Coleford – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Staunton in the Vale – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Staunton on Arrow – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Staunton on Wye – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)